Soutěžní ročník Serie B 2016/17 byl 85. ročník druhé nejvyšší italské fotbalové ligy. Soutěž začala 27. srpna 2016 a skončila 18. května 2017. Účastnilo se jí 22 týmů z toho se 15 kvalifikovalo z minulého ročníku, 3 ze Serie A a 4 ze třetí ligy. Poslední čtyři týmy předchozího ročníku, jimiž byli ASD 1920 Lanciano Calcio, AS Livorno Calcio, Modena FC a poslední tým ročníku - Calcio Como, sestoupily do Serie C. Nováčci ze Serie C jsou: Benevento Calcio, AS Cittadella, S.P.A.L. 2013 a AC Pisa 1909.

Tabulka 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
  1  Benevento Calcio přišla během sezóny o 1 bod.
  2  US Avellino 1912 přišla během sezóny o 2 body.
  3  SSD Latina Calcio 1932 a AC Pisa 1909 přišla během sezóny o 4 body.

Play off 
Boj o postupující místo do Serie A.

Předkolo 
AS Cittadella - Carpi FC 1909 1:2
Benevento Calcio - Spezia Calcio 2:1

Semifinále 
Carpi FC 1909 - Frosinone Calcio 0:0 a 1:0
Benevento Calcio - AC Perugia Calcio 1:0 a 1:1

Finále 
Carpi FC 1909 - Benevento Calcio 0:0 a 0:1

Poslední místo pro postup do Serie A 2017/18 vyhrál tým Benevento Calcio

Reference

Související články 
 Serie A
 Serie C

Externí odkazy 
 

Serie B
Fotbal v Itálii v  roce 2016
Fotbal v Itálii v roce 2017